Кожановка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кожановка — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Кожановка — деревня в Злынковском районе Брянской области.
 Кожановка — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Кожановка — деревня в Хомутовском районе Курской области.